Дектери — название населённых пунктов:
 Дектери — село в Резекненском крае Латвии. 
 Дектери — деревня в Вологодской области России.